Петър (Петраки) Димков Радев е изявен деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Радев е роден в Битоля, тогава в Османската империя. Син е на общественика Димко Радев, известен като Димко паша. След 1850 година учи в гръцка гимназия в Атина, а после във Виена. Става един от водачите на българската партия в борбата срещу Цариградската патриаршия и гъркоманите за църковна независимост и българска просвета. През 1860 година е сред основателите на българското читалище в Битоля.

Женен е за влахиня от Крушево. Баща е на политика от Прогресивнолибералната партия, министър на просвещението и подпредседател на Върховния македоно-одрински комитет Александър Радев, както и на дипломата Георги (Гоце) Радев.

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени в Битоля